Název Komáří vrch může nést:

 Komáří vrch (Orlické hory) – vrchol v Orlických horách (999,8 m n. m.)
 Komáří vrch (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v Orlických horách
 Komáří vrch u Božího Daru (Krušné hory) - vrch (965 m n. m.) v Přírodním parku Zlatý kopec v okrese Karlovy Vary
Komáří vrch u Stříbrné (Krušné hory) - vrch (951 m n. m.) u Stříbrné v okrese Sokolov
Komáří vrch (Slavkovský les) - vrch (791 m n. m.) ve Slavkovském lese u města Krásno v okrese Sokolov
Komáří vrch (Doupovské hory) - vrch (497 m n. m.) na území vojenského újezdu Hradiště v okrese Karlovy Vary